Julián Hernández puede referirse a:

Julián Hernández "Julianillo" (†1560), heterodoxo hispánico de la España del .
 Julián Hernández Rodríguez-Cebral (1960–), cantante español, miembro de Siniestro Total.